Це список релізів Ронні Джеймса Діо. Деякі з ранніх синглів зібрані на декількох платівках у серії The History of Syracuse Music, виданій у 1980 році.

Релізи

Ronnie & The Red Caps

Ronnie Dio & The Prophets

Сингли

Альбоми

The Electric Elves

The Elves

Сингли

Бутлеги

Elf

Студійні альбоми

Збірки

Бутлеги

Rainbow

Ritchie Blackmore's Rainbow (1975) UK Silver
Rising (1976) UK Gold
On Stage (1977) UK Silver
Long Live Rock 'n' Roll (1978) UK Silver
Finyl Vinyl (1986)
Live in Germany 1976 (1990)
Ritchie Blackmore: Rock Profile Volume Two (1991)
Live In Munich 1977 (2006)
Deutschland Tournee 1976 (2006)
Live In Cologne (2007)
Live In Düsseldorf (2007)
Live In Nurnberg  (2007)
The Polydor Years: 1975-1986 (2007)

Black Sabbath
Heaven and Hell (1980) US Platinum UK Gold
Black And Blue (VHS) (1980)
Heavy Metal: Music from the Motion Picture (1981) 
Mob Rules (1981) US Gold UK Silver
Live Evil (1982)
Dehumanizer (1992)
Black Sabbath: The Dio Years (2007)
Live at Hammersmith Odeon (2007)
The Rules of Hell (Boxed Set) (2008)

Dio

Holy Diver (1983) US Platinum UK Silver
The Last in Line (1984) US Platinum UK Silver
Sacred Heart (1985) US Gold
Intermission (1986)
Dream Evil (1987)
Lock up the Wolves (1990)
Dio - Sacred Heart: The DVD (1991)Diamonds – The Best of DioStrange Highways (1994)Angry Machines (1996)Inferno - Last in Live (1998)Magica (2000)The Very Beast of Dio (2000) US GoldKilling the Dragon (2002)Master of the Moon  (2004)We Rock ~ Dio (DVD 2005)
Evil or Divine - Live In New York City (2005)
Holy Diver - Live (2006)

Heaven and Hell 
 Live from Radio City Music Hall (2007) US Gold
 The Devil You Know (2009)
 Neon Nights: 30 Years of Heaven & Hell (2010)

Участь як гостя
Bobby Comstock & The Counts: "Run My Heart" 7" Single (1963)
Austin Gravelding: Self Made Man (1970)
Роджер Гловер: The Butterfly Ball and the Grasshopper's Feast (1974)
Девід Ковердейл: Northwinds (1978)
Kerry Livgren: Seeds of Change (1980)
Heaven: Where Angels Fear to Tread (1983)
Rough Cutt: Rough Cutt (1984)
Hear 'n Aid: Hear 'n Aid (1986)
Eddie Hardin & Guests: Wizard's Convention (1994)
Dog Eat Dog: Play Games (1996)
Munetaka Higuchi With Dream Castle: Free World (1997)
Pat Boone: In a Metal Mood: No More Mr. Nice Guy (1998)
Various Artists: Humanary Stew: A tribute to Alice Cooper (1999)
Various Artists: Not The Same Old Song And Dance: A Tribute to Aerosmith (1999)
Deep Purple: Live at the Royal Albert Hall (1999)
Deep Purple: Live at the Rotterdam Ahoy (2001)
Deep Purple: The Soundboard Series (2001)
Kerry Livgren: The Best of Kerry Livgren (2002)
Eddie Ojeda: Axes 2 Axes (2005)
Ієн Гіллан: Gillan's Inn (2006)
Queensrÿche: Operation: Mindcrime II (2006)
Tenacious D: The Pick of Destiny (2006)
Queensrÿche: Mindcrime at the Moore (2007)
Girlschool: Legacy (2008)
Various Artists: We Wish you a Metal Xmas and a Headbanging New Year (2008)
David "Rock" Feinstein: Bitten By The Beast (2010)
The Rods: Vengeance (2011)

Інші записи 
The Black Sabbath Story (Documentary, vol. 2) (1992)
Metal: A Headbangers Journey (Documentary) (2005)
Heavy: The Story of Heavy Metal (Documentary) (2006)
Tenacious D in the Pick of Destiny (Film) (2006)
That Metal Show - Season 2, Episode 8: Heaven & Hell (2009)

Примітки

Джерела 
 Official website

Діо, Ронні Джеймс